The Night the Sun Came Up — дебютный студийный альбом американской певицы Dev, выпущен 2 сентября 2011 года. Диск получил смешанные отзывы критиков. Песни в основном, вдохновленные историями жизни Dev на протяжении последних нескольких лет.

Список композиций

Примечания 

Дебютные альбомы 2011 года
Хип-хоп-альбомы
Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы Universal Republic Records